Матс Ю́лиан Ху́ммельс (, ; 16 декабря 1988, Бергиш-Гладбах, ФРГ) — немецкий футболист, защитник дортмундской «Боруссии» и сборной Германии. Чемпион мира 2014 года. Является сыном футбольного тренера  и ватерполистки . У Матса есть старший брат — Йонас Хуммельс.

Карьера 
Воспитанник футбольной школы мюнхенской «Баварии», где его отец, Херман Хуммельс, являлся тренером. Начинал карьеру на позиции опорного полузащитника, но затем был переведён в центр обороны.

С 2005 года выступал в региональной лиге за вторую команду «Баварии», где за два сезона отыграл 42 матча и забил 5 мячей. С сезона 2006/2007 начал тренироваться с основным составом «Баварии», а в 2007 году подписал контракт с клубом на 2 года. В Бундеслиге дебютировал 19 мая 2007 года в матче против «Майнца», завершившемся победой мюнхенцев со счётом 5:3.

В 2008 году Хуммельс был отдан в аренду «Боруссии» из Дортмунда, так как молодому защитнику не находилось места в основном составе «Баварии». В «Боруссии» Матс быстро стал игроком основы, во многом благодаря главному тренеру Юргену Клоппу. В начале января 2009 года Хуммельс в одном из матчей чемпионата надорвал связки правой лодыжки и выбыл на шесть недель. Меньше чем через месяц стало ясно, что Матс намерен остаться в «Боруссии» и не возвращаться в «Баварию».

В сезоне 2010/11 Матс вместе с командой стал чемпионом Бундеслиги. «Боруссия» показывала очень качественный футбол на протяжении всего сезона, а Хуммельс стал одним из лучших защитников по итогам чемпионата. В следующем сезоне «шмели» отстояли титул чемпионов. В чемпионате Матс действовал очень надёжно в своей линии, сыграв в 33-х матчах Бундеслиги. В сезоне «Боруссия» пропустила 25 голов. Также в составе «дортмундцев» Матс стал и обладателем Кубка Германии. В финале «чёрно-жёлтые» нанесли поражение «Баварии» со счётом 5:2. В следующем сезоне «Боруссия» не смогла завоевать трофеев, однако сумела дойти до финала Лиги чемпионов, где уступила принципиальному сопернику «Баварии» (1:2).

Перед началом сезона 2014/2015 Хуммельс был назначен новым капитаном «Боруссии», сменив на посту ветерана команды Себастьяна Келя.

10 мая 2016 года подписал пятилетний контракт с мюнхенской «Баварией».

19 июня 2019 года вернулся в «Боруссию Дортмунд».

Личная жизнь 
В июне 2015 года Хуммельс женился на . 11 января 2018 года у пары родился сын Людвиг.

Статистика

Клубная статистика

Матчи за сборную 

Итого: сыграно матчей: 70 / забито голов: 5; победы: 41, ничьи: 16, поражения: 13.

Достижения 
«Боруссия (Дортмунд)»
 Чемпион Германии (2): 2010/11, 2011/12
 Обладатель Кубка Германии (2): 2011/12, 2020/21
 Обладатель Суперкубка Германии (2): 2013, 2014
 Финалист Лиги чемпионов УЕФА: 2012/13

«Бавария (Мюнхен)»
 Чемпион Германии (3): 2016/17, 2017/18, 2018/19
 Обладатель Кубка Германии: 2018/19
 Обладатель Суперкубка Германии (3): 2016, 2017, 2018

Сборная Германии
 Победитель чемпионата мира: 2014
 Бронзовый призёр чемпионата Европы: 2012, 2016

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Боруссии»

Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Германии по футболу
Игроки ФК «Бавария»
Игроки ФК «Боруссия» Дортмунд
Игроки ФК «Бавария II»